El término Garadok (en bielorruso: Гарадок), Gródek () o Gorodok (en ucraniano y ) puede referirse a:



Provincia de Gomel 

Garadok (Brahin, Gomel), localidad del raión de Brahin de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Buda-Kashalyowa, Gomel), localidad del raión de Buda-Kashalyowa de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Chachersk, Gomel), localidad del raión de Chachersk de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Gomel), localidad del raión de Gomel de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Korotskovski, Karma, Gomel), localidad del municipio Korotskovski del raión de Karma de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Strukachevski, Karma, Gomel), localidad del municipio Strukachevski del raión de Karma de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Byvalkovski, Loyew, Gomel), localidad del municipio Bybalkovski del raión de Loyew de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Peredelkovski, Loyew, Gomel), localidad del municipio Peredelkovski del raión de Loyew de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Rechytsa, Gomel), localidad del raión de Rechytsa de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Vetka, Gomel), localidad del raión de Vetka de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Garadok (Žłobin, Gomel), localidad del raión de Žłobin de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.

Provincia de Maguilov 

Garadok (Glusk, Maguilov), localidad del raión de Glusk de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Garadok (Klímovichi, Maguilov), localidad del raión de Klímovichi de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Garadok (Kostiúkovichi, Maguilov), localidad del raión de Kostiúkovichi de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Garadok (Buinichki, Maguilov), localidad del municipio Buinichki del raión de Maguilov de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Garadok (Zavodskopobodski, Maguilov), localidad del municipio Zavodskopobodski del raión de Maguilov de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Garadok (Gorodetski, Shklov, Maguilov), localidad del municipio Gorodetski del raión de Shklov de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Garadok (Staroselski, Shklov, Maguilov), localidad del municipio Staroselski del raión de Shklov de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.

Provincia de Minsk 

Garadok (Chervyen, Minsk), localidad del raión de Chervyen de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.
Garadok (Molodechno, Minsk), localidad del raión de Molodechno de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.
Garadok (Pujavichi, Minsk), localidad del raión de Pujavichi de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.
Garadok (Uzdá, Minsk), localidad del raión de Uzdá de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.

Provincia de Vitebsk 

Garadok (Vitebsk), ciudad de la provincia de Vítebsk, en Bielorrusia.
Garadok (Liozna, Vitebsk), localidad del raión de Vitebsk de la provincia de Vítebsk, en Bielorrusia.
Garadok (Ushachi, Vitebsk), localidad del raión de Ushachi de la provincia de Vítebsk, en Bielorrusia.
Garadok (Shumilina, Vitebsk), localidad del raión de Shumilina de la provincia de Vítebsk, en Bielorrusia.

Gródek (Białystok, Podlaquia), localidad del condado de Białystok del voivodato de Podlaquia, en Polonia.
Gródek (Wysokie Mazowieckie, Podlaquia), localidad del condado de Wysokie Mazowieckie del voivodato de Podlaquia, en Polonia.



Óblast de Arcángel 

Gorodok (Pínega, Arcángel), localidad del raión de Pínega del óblast de Arcángel, en Rusia.
Gorodok (Vilegodsk, Arcángel), localidad del raión de Vilegodsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Gorodok (Vinogradov, Arcángel), localidad del raión de Vinogradov del óblast de Arcángel, en Rusia.

Óblast de Ivánovo 

Gorodok (Ivánovo), localidad del óblast de Ivánovo, en Rusia.

Óblast de Irkutsk 

Gorodok (Irkutsk), localidad del óblast de Irkutsk, en Rusia.

Óblast de Kaluga 

Gorodok (Irkutsk), localidad del óblast de Kaluga, en Rusia.

Óblast de Kémerovo 

Gorodok (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.

Krai de Krasnodar 

Gorodok (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.

Krai de Krasnoyarsk 

Gorodok (Aban, Krasnodyarsk), localidad del raión de Aban del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Gorodok (Minusinsk, Krasnodyarsk), localidad del raión de Minusinsk del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.

Óblast de Leningrado 

Gorodok (Boksitogorsk, Leningrado), localidad del raión de Boksitogorsk del óblast de Leningrado, en Rusia.
Gorodok (Tijvin, Leningrado), localidad del raión de Tijvin del óblast de Leningrado, en Rusia.

Óblast de Lípetsk 

Gorodok (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.

Óblast de Moscú 

Gorodok (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.

Óblast de Nóvgorod 

Gorodok (Borovichí, Nóvgorod), localidad del raión de Borovichí del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Jvóinaya, Nóvgorod), localidad del raión de Jvóinaya del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Liubytino, Nóvgorod), localidad del raión de Liubytino del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Moshenskoye, Nóvgorod), localidad del raión de Moshenskoye del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Moshenskoye, Nóvgorod), localidad del raión de Moshenskoye del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Lazhiny, Párfino, Nóvgorod), localidad del municipio de Lazhiny del raión de Párfino del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Nóvaya Derevnia, Párfino, Nóvgorod), localidad del municipio de Nóvaya Derevnia del raión de Párfino del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Yúrievo, Párfino, Nóvgorod), localidad del municipio de Yúrievo del raión de Párfino del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Poddorie, Nóvgorod), localidad del raión de Poddorie del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Kuklino, Soltsy, Nóvgorod), localidad del municipio de Kuklino del raión de Soltsy del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Vibyti, Soltsy, Nóvgorod), localidad del municipio de Vibyti del raión de Soltsy del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Gorodok (Volot, Nóvgorod), localidad del raión de Volot del óblast de Nóvgorod, en Rusia.

Óblast de Nizhni Nóvgorod 

Gorodok (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.

Óblast de Oriol 

Gorodok (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.

Óblast de Penza 

Gorodok (Penza), localidad del óblast de Penza, en Rusia.

Gorodok (Bezhantsy, Pskov), localidad del raión de Bezhantsy del óblast de Pskov, en Rusia.
Gorodok (Krásnaya Gora, Dédovichi, Pskov), localidad del municipio de Krásnaya Gorá del raión de Dédovichi del óblast de Pskov, en Rusia.
Gorodok (Sorokino, Dédovichi, Pskov), localidad del municipio de Sorokino del raión de Dédovichi del óblast de Pskov, en Rusia.
Gorodok (Berioza, Pórjov, Pskov), localidad del municipio de Berioza del raión de Pórjov del óblast de Pskov, en Rusia.
Gorodok (Polonoye, Pórjov, Pskov), localidad del municipio de Polonoye del raión de Pórjov del óblast de Pskov, en Rusia.

Óblast de Riazán 

Gorodok (Litulino, Riazán), localidad del raión de Litúlino del óblast de Riazán, en Rusia.
Gorodok (Putiátino, Riazán), localidad del raión de Putiátino del óblast de Riazán, en Rusia.

Óblast de Samara 

Gorodok (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.

Óblast de Smolensk 

Gorodok (Ushakovo, Dorogobuzh, Smolensk), localidad del municipio de Ushakovo del raión de Dorogobuzh del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Usviatie, Dorogobuzh, Smolensk), localidad del municipio de Usviatie del raión de Dorogobuzh del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Vasino, Dorogobuzh, Smolensk), localidad del municipio de Novi del raión de Dorogobuzh del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Gagarin, Smolensk), localidad del raión de Gagarin del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Jislávichy, Smolensk), localidad del raión de Jislávichi del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Kámenka, Kardymovo, Smolensk), localidad del municipio de Kámenka del raión de Kardymovo del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Soloviovo, Kardymovo, Smolensk), localidad del municipio de Soloviovo del raión de Kardymovo del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Monastyrshchina, Smolensk), localidad del raión de Gagarin del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Novoduginó, Smolensk), localidad del raión de Novoduginó del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Pochínok, Smolensk), localidad del raión de Pochínok del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Safónovo, Smolensk), localidad del raión de Safónovo del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Novi, Vyazma, Smolensk), localidad del municipio de Novi del raión de Vyazma del óblast de Smolensk, en Rusia.
Gorodok (Vyazma-Briánskoye, Vyazma, Smolensk), localidad del municipio de Vyazma-Briánskoye del raión de Vyazma del óblast de Smolensk, en Rusia.

Óblast de Sverdlovsk 

Gorodok (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.

República de Tartaristán 

Gorodok (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.

Óblast de Tver 

Gorodok (Bezhetski, Tver), localidad del raión de Bézhetsk del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Beriózovski Riádok, Bologoye, Tver), localidad del municipio de Beriózovski Riádok del raión de Bologoye del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Rozhdestvo, Fírovo, Tver), localidad del municipio de Rozhdestvo del raión de Fírovo del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Velikooktiábrski, Fírovo, Tver), localidad del municipio de Velikooktiábrski del raión de Fírovo del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Gruziatino, Bologoye, Tver), localidad del municipio de Gruziatino del raión de Bologoye del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Lesnoye, Tver), localidad del raión de Lesnoye del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Olénino, Tver), localidad del raión de Olénino del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Ostáshkov, Tver), localidad del raión de Ostáshkov del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Peno, Tver), localidad del raión de Peno del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Rámeshki, Tver), localidad del raión de Rámeshki del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Kozlovo, Slírovo, Tver), localidad del municipio de Kozlovo del raión de Slírovo del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Penkovo, Slírovo, Tver), localidad del municipio de Penkovo del raión de Slírovo del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Podgorodneye, Topolets, Tver), localidad del municipio de Podgorodneye del raión de Topolets del óblast de Tver, en Rusia.
Gorodok (Skvortsovo, Topolets, Tver), localidad del municipio de Skvortsovo del raión de Topolets del óblast de Tver, en Rusia.

Óblast de Tomsk 

Gorodok (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.

Óblast de Tula 

Gorodok (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.

Óblast de Yaroslavl 

Gorodok (Yaroslavl), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.

Óblast de Vladímir 

Gorodok (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.

Óblast de Vólogda 

Gorodok (Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Gorodok (Ustiuzhna, Vólogda), localidad del raión de Ustiuzhna del óblast de Vólogda, en Rusia.



Óblast de Jmelnitski 

Gorodok (Jmelnitski), localidad del óblast de Jmelnitski, en Ucrania.

Óblast de Lviv 

Gorodok (Lviv), localidad del óblast de Lviv, en Ucrania.

Óblast de Rivne 

Gorodok (Rivne), localidad del raión de Rivne del óblast de Rivne, en Ucrania.
Gorodok (Volodymyrets, Rivne), localidad del raión de Volodymyrets del óblast de Rivne, en Ucrania.

Óblast de Ternopil 

Gorodok (Ternopil), localidad del óblast de Ternopil, en Ucrania.

Óblast de Vinnytsia 

Gorodok (Vinnytsia), localidad del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.

Óblast de Volinia 

Gorodok (Kamin-Kashyrskyi, Volinia), localidad del raión de Kamin-Kashyrskyi del óblast de Volinia, en Ucrania.
Gorodok (Lutsk, Volinia), localidad del raión de Lutsk del óblast de Volinia, en Ucrania.
Gorodok (Manevychi, Volinia), localidad del raión de Manevychi del óblast de Volinia, en Ucrania.

Óblast de Zhytomyr 

Gorodok (Zhytomyr), localidad del óblast de Zhytomyr, en Ucrania.